

Architettura 
 Casone – tipica abitazione dei contadini veneti e friulani della pianura
 Casone del Partigiano – base partigiana, situata in località Castellina, nel territorio di San Pietro in Casale
 Chiesa di San Paolo della Croce al Casone – edificio religioso situato al Casone, frazione del comune di Pitigliano

Geografia 
 Casone – frazione di Gualdo Tadino in provincia di Perugia
 Casone – frazione di Lastra a Signa nella città metropolitana di Firenze
 Casone – frazione di Pitigliano in provincia di Grosseto
 Casone – località di Scarlino in provincia di Grosseto
 Casone – altra denominazione di Menedrago – frazione di Marcallo con Casone nella città metropolitana di Milano
 Marcallo con Casone – comune italiano nella città metropolitana di Milano

Persone 
 Casone – cognome italiano
 Giuseppe Casone – politico italiano, già presidente della provincia di Bari
 Roberto Casone – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano